Dürrenzimmern ist der Name folgender Ortschaften:

 Dürrenzimmern (Brackenheim), Stadtteil und Dorf von Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Dürrenzimmern (Nördlingen), Pfarrdorf der Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:

 Dörrenzimmern
 Zimmern